Il singolare del Generali Ladies Linz 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Chanda Rubin era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jana Novotná ha battuto in finale 6–1, 7–6  Dominique Van Roost.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (campionessa)
  Iva Majoli (semifinali)
  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
  Dominique Van Roost (finale)

 Lisa Raymond (quarti di finale) 
 Yayuk Basuki (primo turno) 
 Sabine Appelmans (semifinali) 
 Anna Kurnikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1998